Гаргулья:

 Гаргулья, также гаргуйль — развитое устье водостока в готической архитектуре
 Гаргулья (христианство) — имя собственное легендарного дракона, упоминаемого в агиографии Св. Романа Руанского
 Гаргулья (персонаж), также горгулья — демонический персонаж фантастической литературы, комиксов, кино и компьютерных игр

См. также 
 Гаргульи (мультсериал)
 Гаргульи (Gargoyles) — фильм ужасов 2004 года, США
 Гаргулья: Страж тьмы — телевизионный фильм ужасов канадского режиссёра Билла Коркорана, выпущенный в 2009 году

Примечания